Bass Lake puede hacer referencia a lo siguiente:

 Bass Lake (condado de Sawyer, Wisconsin).
 Bass Lake (condado de Washburn, Wisconsin).